Ча́йки () — назва населених пунктів у Польщі та Україні.

Населені пункти та їхні частини

 Чайки — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Чайки — село в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Чайки — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Чайки — частина міста Кенти в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Чайки — частина села Мілоцин у гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Чайки — частина села Дешковіце-Первше в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Чайки — частина села Пшинотецько в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Чайки — частина села Бовентув у гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Чайки — частина села Зельковиці в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Чайки — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Чайки — частина села Охотниця-Ґурна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Чайки — частина села Косьцелисько в гміні Косьцелісько Татранського повіту Малопольського воєводства
 Чайки — частина села Відач у гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Чайки — частина села Щепаньцова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Чайки — осада в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Села:
 Чайки — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Чайки — Київська область, Богуславський район
 Чайки — Київська область, Бучанський район

Примітки